Garching este numele următoarelor localități din Germania:
 Garching bei München, oraș din districtul München, landul Bavaria  
 Garching an der Alz, comună din districtul Altötting, landul Bavaria